EMU eller Emu kan syfta på:

 Emu – en strutsliknande fågel i Australien
 Emuer – ett släkte med fåglar som numera placeras i familjen kasuarer inom ordningen kasuarfåglar
 E-mu Systems – ett amerikanskt företag som tillverkar synthesizers och samplers
 Emu Heights – en ort i New South Wales
 Emu Islet – en ö i Northern Territory
 Emu River – en flod i Tasmanien
 EMU – ett av Europeiska unionens befogenhetsområden, se Ekonomiska och monetära unionen
 EMU – ICAO:s kod för ett flygbolag  i Macao, se East Asia Airlines

Se även
 Emu Bay – flera
 Emu Creek – flera
 Emu Lake – flera